Vånga distrikt kan syfta på:

Vånga distrikt, Skåne
Vånga distrikt, Östergötland

Se även
 Vånga
Vånga socken
Vånga landskommun
Vånga församling